FST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fort Stockton-Pecos County, Fort Stockton (Texas), Stati Uniti